London Lions ist die Bezeichnung verschiedener Sportmannschaften aus der Hauptstadt London des Vereinigten Königreichs:

 London Lions (Basketball), eine seit 2012 in London ansässige professionelle Basketballmannschaft
 einer 1924 gegründeten und später aufgelösten Eishockeymannschaft
 einer in der Spielzeit 1973/74 bestehenden Eishockeymannschaft
 einer 1996 bestehenden Speedway-Motorrad-Mannschaft
 einer unterklassigen Fußballmannschaft, die mit vollem Namen London Maccabi Lions heißt